Ripenda je lahko:
 Ripenda Kosi (Hrvaška)
 Ripenda Kras (Hrvaška)
 Ripenda Verbanci (Hrvaška)